A róka és a gólya a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat második évadának harmadik epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Dargay Attila
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Henrik Irén
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Rajzolták: Révész Gabriella, Tóth Sarolta
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Kunz Román
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

Források 

 A róka és a gólya a Hungarian Movie Database oldalon 

La Fontaine-mesék
Dargay Attila-filmek